Modulare Gruppe steht für folgende mathematischen Strukturen:

 Modulare Gruppe (M-Gruppe), Gruppe mit modularem Untergruppenverband
 PSL(2,Z), projektive Gruppe mit ganzzahligen Koeffizienten
 modulare Gruppe, Gruppe von Automorphismen einer Von-Neumann-Algebra, siehe Tomita-Takesaki-Theorie

Siehe auch:
 Modulare Funktion (harmonische Analyse) #Unimodulare Gruppen